Юдчино — деревня в Ярском районе Удмуртии, в составе Бачумовского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на высоте 165 м над уровнем моря.

Улицы:
 Заречная
 Заречная 1-я
 Заречная 2-я
 Заречная 3-я
 Логовая
 Нагорная
 Сосновая

Население 
Численность постоянного населения деревни составляет 345 человек (2010). В деревне имеются детский сад и начальная школа.

Примечания 

Населённые пункты Ярского района